Stella Maris puede referirse a:

 Stella Maris (Estrella de Mar), un antiguo título de María (madre de Jesús).
 Stella Maris, película de Argentina dirigida en 1953 por Homero Cárpena.
 Stella Maris, película muda de Estados Unidos dirigida en 1918 por Marshall Neilan, con la actuación de Mary Pickford.
 Stella Maris, película muda de Estados Unidos dirigida en 1925 por Charles Brabin.
 Colegio Stella Maris, colegio de Montevideo, Uruguay.